Cette page d'homonymie concerne :
 Anne d'York (1439-1476), duchesse d'Exeter, est un membre de la Maison d'York.
 Anne d'York (1475-1511), une princesse anglaise de la maison d'York.

Homonymie dynastique